Йенн () — французский топоним.
 Йенн — коммуна в департаменте Савойя, Франция.
  — французский кантон.

См. также